Мария Хосе Мартинес Санчес (; родилась 12 августа 1982 года в Екле, Испания) — испанская теннисистка; победительница 26 турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); победительница одного итогового турнира WTA в парном разряде; финалистка Кубка Федерации-2008 и обладательница Кубка Хопмана-2010 в составе сборной Испании; победительница юниорского Открытый чемпионат Франции-2000 в парном разряде; победительница одного одиночного турнира Orange Bowl; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2000); экс-2-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Мария Хосе — одна из трёх детей Рикардо Мартинеса и Фини Санчес; её младших братьев зовут Рикардо и Алехандро.

14 июля 2012 года испанка вышла замуж за Хуана-Доминго Переса, до свадьбы пара встречалась девять лет. В апреле 2014 года у них родился первенец — дочь Андреа.

В юниорские годы тренировалась в академии Хуана Карлоса Ферреро. Любимым покрытием называет хард.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В 1999 году Мартинес-Санчес выиграла престижный юниорский турнир Orange Bowl в своей возрастной категории. В том же году она выиграла первые турниры из цикла ITF в одиночном и парном разрядах. В 2000 году испанская юниорка вышла в финал Открытого чемпионата Австралии среди девушек в одиночках (проиграла в финале Анико Капрош) и выиграла Открытый чемпионат Франции среди девушек в парах (с Анабель Мединой Гарригес).

В январе 2001 года на Открытом чемпионате Австралии Мартинес-Санчес дебютировала в основной сетке взрослого турнира серии Большого шлема, пройдя три раунда квалификации. В первом матче на таком уровне она проиграла американке Винус Уильямс. В феврале на турнире в Боготе она впервые прошла в четвертьфинал в рамках соревнований WTA-тура. В марте Мария-Хосе выиграла дебютный титул WTA в парном разряде. Совместно с Анабель Мединой Гарригес она первенствовала в Акапулько. В апреле и мае испанский дуэт выиграл еще два титула на турнирах в Порту и Боле. К началу мая Мартинес-Санчес поднялась в топ-100 мирового одиночного рейтинга, а в конце месяца вышла в полуфинал на грунтовом турнире в Мадриде. В августе Мария-Хосе в паре с Мединой Гарригес побеждает на турнире в Базеле.

Выступления Мартинес-Санчес в период с 2003 по 2007 год не отличились особыми достижениями. В WTA-туре в эти временные рамки она один раз дошла до парного финала в июле 2003 года в Палермо.

2008—2011 (пик карьеры) 

В конце февраля 2008 года на турнире в Акапулько Мартинес-Санчес вышла в парный финал в партнёрстве с Нурией Льягостерой Вивес, где взяла первый за пять лет титул WTA. В апреле того же года она сыграла первый матч в составе сборной Испании в розыгрыше Кубка Федерации. В полуфинальной встрече против команды Китая она выиграла парную встречу в дуэте с Льягостерой Вивес, а Испания в итоге прошла в финал. В мае дуэт Льягостера Вивес и Мартинес-Санчес вышел в парный финал турнира 1-й категории в Берлине. На Открытом чемпионате Франции их команда смогла пройти в четвертьфинал парных соревнований. В июне Мартинес-Санчес сыграла первый одиночный финал WTA в карьере. Она вышла в него на турнире в Барселоне, но в битве за главный приз проиграла россиянке Марии Кириленко со счётом 0-6, 2-6. На Уимблдонском турнире в паре с Льягостера Вивес она смогла выйти в четвертьфинал, а в одиночном разряде, начав свои выступления с квалификации, смогла впервые выйти в третий раунд Большого шлема. В августе Мария-Хосе сыграла на первых для себя Олимпийских играх, которые проводились в Пекине. Во втором раунде одиночных соревнований она проиграла Динаре Сафиной, а в парах проиграла уже на старте.

В январе 2009 года на Открытом чемпионате Австралии Мартинес-Санчес вышла впервые в третий раунд, а в парах дошла до 1/4 финала с Льягостерой Вивес. После Австралии испанка успешно выступила на турнире в Боготе. Она смогла выиграть свой первый одиночный титул в Туре. В финале Мария-Хосе одолела Хиселу Дулко из Аргентины (6-3, 6-2). Также она выиграла и парные соревнования в Боготе (с Льягостерой Вивес), совершив на турнире победный дубль. Льягостера Вивес и Мартинес-Санчес выиграли до конца апреля ещё два парных трофея на турнирах в Акапулько и Барселоне. В одиночном рейтинге Мария-Хосе смогла войти в топ-50. В мае на премьер-турнире в Риме испанская теннисистка смогла обыграть сильных соперниц (Амели Моресмо, Марион Бартоли, Надя Петрова) и выйти в четвертьфинал. На Ролан Гаррос она впервые вышла в третий раунд, а нра Уимблдоне в женских парах достигла четвертьфинала с Льягостерой Вивес.
В июле Мартинес-Санчес выиграла второй одиночный турнир в сезоне. Ей покорились соревнования в Бостаде, где в решающем матче она переиграла № 9 в мире на тот момент Каролину Возняцки — 7-5, 6-4. Летом Льягостера Вивес и Мартинес-Санчес смогли выиграть три парных титула. Сначала на грунтовом турнире в Палермо, после этого на харде в Торонто одержали первую в карьере победу на турнире серии премьер, а затем победили в Нью-Хейвене. На Открытом чемпионате США их дуэт вышел в четвертьфинал, а в одиночках Мартинес-Санчес прошла в третий раунд. Удачные выступления в парном разряде позволили испанской спортсменке войти в первую десятку мирового парного рейтинга и выступить в конце сезона на Итоговом парном турнире. В команде со своей постоянной партнёршей по выступлениям Нурией Льягостерой Вивес она одержала победу на завершающем сезон соревновании. В одиночном разряде она выступила в концовке сезона на турнире чемпионок WTA, где вышла в полуфинал.

На старте сезона 2010 года Мартинес-Санчес выступила за Испанию на Кубке Хопмана и совместно с Томми Робредо выиграла этот командный турнир. В феврале она выиграла очередной парный трофей в дуэте с Льягостерой Вивес на турнире в Дубае. В марте на престижном турнире в Индиан-Уэллсе испанка среди прочих обыграла № 6 в мире Викторию Азаренко и смогла доиграть до четвертьфинала. Ещё одну победу над Азаренко Мартинес-Санчес одержала в апреле на турнире в Марбелье, благодаря чему прошла в полуфинал. В мае она великолепно выступила на премьер-турнире в Риме, став чемпионкой этого престижного турнира. В третьем раунде Мартинес-Санчес удалась победа над второй ракеткой мира Королиной Возняцки (6-4, 6-2). Затем она прошла Луцию Шафаржову и Ану Иванович, а в финале смогла переиграть № 7 в мире Елену Янкович. Этот успех позволил 27-летней испанской теннисистке войти в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-ю строчку. На Ролан Гаррос она остановилась в шаге от выхода в решающий матч, дойдя с Льягостерой Вивес до полуфинала. В начале июля в парном рейтинге Мартинес-Санчес смогла подняться на некоторое время на четвёртую позицию. В октябре Мария-Хосе вышла в полуфинал турнира в Москве.

В феврале 2011 года Мартинес-Санчес стала чемпионкой в парном разряде турнира в Дубае совместно с Лизель Хубер. В июле в Бостаде она выиграла уже 15 парный титул WTA на турнире в Бостаде, где сыграла в альянсе с Лурдес Домингес Лино. Через неделю после этого она смогла выиграть и одиночный титул, получив его на турнире в Бадгастайне. В финале она нанесла поражение местной теннисистке Патриции Майр-Ахлайтнер — 6-0, 7-5. В сентябре Мария-Хосе завоевала ещё один одиночный титул, который стал для неё пятым за карьеру в туре. Она стала победительницей турнира в Сеуле, обыграв в финале Галину Воскобоеву — 7-6(0), 7-6(2).

2012—2019 
На Открытом чемпионате Франции 2012 года Льягостера Вивес и Мартинес-Санчес вышли в полуфинал. В июне они выиграли первый парный титул на травяном покрытии, завоевав его на турнире в Истборне. На Уимблдоне этот испанский дуэт смог пройти в четвертьфинал. На Олимпийских играх в Лондоне Мартинес-Санчес остановилась на стадии второго раунда в одиночном и парном разрядах. Ещё одного полуфинала Большого шлема пара Льягостера Вивес и Мартинес-Санчес добилась на Открытом чемпионате США. С июня 2013 по март 2015 года Мария-Хосе взяла паузу в спортивной карьере в связи с рождением дочери.

После возвращения в Тур Мартинес-Санчес сконцентрировалась на выступлениях в парном разряде. Первого титула после длительной паузы она добилась в июне 2016 года на турнире на Мальорке, который она выиграла совместно с Габриэлой Дабровски. В июле 2017 года 34-летняя теннисистка вышла в полуфинал в миксте на Уимблдонском турнире в дуэте с бразильцем Марсело Демолинером. В том же году на Открытом чемпионате США она вышла в четвертьфинал в женских парах, сыграв в команде с Андреей Клепач. В сентябре их пара завоевала парный трофей на турнире в Токио.

В начале сезона 2018 года Клепач и Мартинес-Санчес вышли в парный финал турнира в Брисбене. В январе испанка вышла в полуфинал в миксте на Открытом чемпионате Австралии (с Демолинером). На турнире в Дохе в феврале Клепач и Мартинес-Санчес вышли в финал, где уступили в матче за титул Габриэле Дабровски и Елене Остапенко. Следующий их совместный финал состоялся в апреле в Чарлстоне. На кортах Ролан Гаррос они вышли в четвертьфинал женских парных соревнований, а в миксте Мария-Хосе с достигла той же стадии с Марсело Демолинером. В июне Клепач и Мартинес-Санчес выиграли первый титул в сезоне, победив в парном розыгрыше турнира на Мальорке.

На Открытом чемпионате Австралии года пара Клепач и Мартинес Санчес дошли до четвертьфинала, а в миксте испанская теннисистка прошла в полуфинал в тандеме с Нилом Скупски. В апреле 2019 года Мартинес-Санчес вместе с соотечественницей Сара Соррибес Тормо на турнире в Рабате дошла до финала и, обыграв пару Хеорхина Гарсия Перес и Оксана Калашникова, завоевали титул в парном разряде. Он стал 20-м в парной карьере Мартинес-Санчес в женском туре WTA. Последней для себя титул она завоевала в августе на турнире в Нью-Йорке в команде с Дарьей Юрак. По окончании сезона 2019 года она завершила спортивную карьеру.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (6)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (35)

Победы (21)

Поражения (14)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (23)

Поражения (16)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Екле
Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года